P4HA1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 10-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 534 амінокислот, а молекулярна маса — 61 049.

Кодований геном білок за функцією належить до оксидоредуктаз. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном заліза. 
Локалізований у ендоплазматичному ретикулумі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 10

Некатегоризовані білки